Mutter Courage und ihre Kinder, il titolo originale dell'opera di Bertold Brecht Madre Coraggio e i suoi figli, può riferirsi a:

 Mutter Courage und ihre Kinder – film del 1955 diretto da Wolfgang Staudte
 Mutter Courage und ihre Kinder – film del 1961 diretto da Peter Palitzsch e Manfred Wekwerth
 Mutter Courage und ihre Kinder – film del 1988 diretto da Manfred Karge
 Mutter Courage und ihre Kinder – film del 2003 diretto da Peter Zadek